

Persone
 Léon Tellier (... – ...) – velista francese
 Sébastien Tellier (1975) – cantautore, musicista e polistrumentista francese
 Sylvie Tellier (1978) – modella francese

Pagine correlate
 Le Tellier
 La Maison Tellier